Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Genista tridentata
 el nombre común de la planta Halimium lasianthum

La forma en masculino puede referirse a su vez a:
Carquesio, un tipo de copa en la Antigua Grecia;
Carquesio (aparejo), una parte del aparejo en marinería;